Blankart ist der Familienname folgender Personen:

 André Blankart (1895–1984), Schweizer Ingenieur, Chemiker
 Charles Blankart (1865–1935), Schweizer Bankdirektor
 Charles B. Blankart (* 1942), Schweizer Volkswirtschafter
 Franz Blankart (1936–2021), Schweizer Diplomat
 Josef Blankart (1909–1974), Schweizer Ingenieur
 Maik Blankart (* 1992), deutscher Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Blankart (Adelsgeschlecht), aus Ahrweiler gebürtiges Uradelsgeschlecht
 Blankartshof (auch: Herresdorfer Hof) in Ahrweiler, ehemaliger Adelshof der Familie Blankart von Ahrweiler